Beauvoir kan syfta på:

 11385 Beauvoir − en asteroid i huvudbältet

Personer 
 Simone de Beauvoir (1908-1986) fransk feminist och filosof

Geografi 
 Beauvoir, Manche, fransk kommun i departementet Manche
 Beauvoir, Oise, fransk kommun i departementet Oise
 Beauvoir, Seine-et-Marne, fransk kommun i departementet Seine-et-Marne
 Beauvoir, Yonne, fransk kommun i departementet Yonne
 Beauvoir-de-Marc, fransk kommun i departementet Isère
 Beauvoir-en-Lyons, fransk kommun i departementet Seine-Maritime
 Beauvoir-en-Royans, fransk kommun i departementet Isère
 Beauvoir-sur-Mer, fransk kommun i departementet Vendée
 Beauvoir-sur-Niort, fransk kommun i departementet Deux-Sèvres
 Beauvoir-Wavans, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais
 Aillières-Beauvoir, fransk kommun i departementet Sarthe